5-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 5-я гвардейская мотострелковая Зимовниковская орденa Кутузова дивизия имени 60-летия СССР
 5-я гвардейская мотострелковая Городокская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 5-я гвардейская стрелковая Городокская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия
 5-я дивизия (Австралия)
 5-я дивизия (Колумбия)
 5-я дивизия (Новая Зеландия)
 5-я дивизия (Финляндия)
 5-я дивизия (Южный Вьетнам)
 5-я дивизия (Япония)
 5-я дивизия войск НКВД по охране железнодорожных сооружений
 5-я дивизия войск НКВД по охране железнодорожных сооружений
 5-я дивизия Добровольческой армии
 5-я дивизия корпуса морской пехоты (США)
 5-я дивизия ландвера (Германская империя) (5. Landwehr-Division)
 5-я Железная механизированная дивизия (Ирак)
 5-я запасная дивизия (Германская империя) (5. Ersatz-Division)
 5-я Звёздная пехотная дивизия (Филиппины)
 5-я канадская дивизия
 5-я колониальная пехотная дивизия (Франция)
 5-я Королевская Баварская дивизия (Германская империя) (5. Königlich Bayerische Division)
 5-я Краинская дивизия
 5-я Кресовая пехотная дивизия (5 Kresowa Dywizja Piechoty, Польша, армия Андерса)
 5-я Критская дивизия (Греция)
 5-я легкопехотная дивизия
 5-я Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения (Куйбышевского района)
 5-я Львовская пехотная дивизия (Польша)
 5-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения (Фрунзенского района)
 5-я Московская стрелковая дивизия
 5-я моторизованная пехотная дивизия (Франция)
 5-я пехотная дивизия (Австро-Венгрия) (5. Infanterietruppendivision)
 5-я пехотная дивизия (Великобритания)
 5-я пехотная дивизия (Вьетнамская Народная Армия)
 5-я пехотная дивизия (Индия)
 5-я пехотная дивизия (КНДР)
 5-я пехотная дивизия (Российская империя):
 Соединение, носившее наименование "5-я пехотная дивизия" с 1806 по 1820 год
 Соединение, носившее наименование "5-я пехотная дивизия" с 1820 по 1833 год
 Соединение, носившее наименование "5-я пехотная дивизия" с 1833 по 1918 год
 5-я пехотная дивизия (США)
 5-я пехотная дивизия «Коссерия» (Италия)
 5-я польская дивизия (Русская армия)
 5-я Саксонская пехотная дивизия (5 Saska Dywizja Piechoty, Польша)
 5-я североафриканская пехотная дивизия (Франция)
 5-я Сибирская польская стрелковая дивизия (5 Dywizja Strzelców Polskich, Польша)
 5-я стрелковая Витебская Краснознамённая дивизия имени Чехословацкого пролетариата
 5-я стрелковая Орловская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия
 5-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД
 5-я Украинская советская дивизия
 5-я чернорубашечная дивизия «1 февраля» (Италия)

Горные дивизии 
 5-я горнострелковая дивизия (Третий рейх)
 5-я альпийская дивизия «Пустерия» (Италия)

Танковые дивизии 
 5-я бронетанковая дивизия (США)
 5-я бронетанковая дивизия (Франция)
 5-я гвардейская танковая Сталинградско-Киевская ордена Ленина, Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия — формирования 1945 года.
 5-я гвардейская танковая Донская казачья, Будапештская Краснознамённая дивизия — формирования 1965 года.
 5-я Канадская бронетанковая дивизия
 5-я танковая дивизия (СССР) 
 5-я танковая дивизия (вермахт)
 5-я танковая дивизия СС «Викинг»

Кавалерийские дивизии 
 5-я гвардейская кавалерийская Донская казачья, Будапештская Краснознамённая дивизия
 5-я гвардейская кавалерийская Бессарабско-Танненбергская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия имени Г. И. Котовского
 5-я дивизия лёгкой кавалерии (Франция)
 5-я кавалерийская дивизия (Российская империя)
 5-я Ставропольская кавалерийская дивизия имени тов. Блинова
 5-я Кубанская кавалерийская дивизия (1918—1921, РККА)
 5-я Туркестанская кавалерийская дивизия (1918—1920, РККА)
5-я кавалерийская дивизия (Румыния)

Воздушно-десантные дивизии 
 5-я парашютная дивизия (Третий рейх)
 5-я гвардейская воздушно-десантная Звенигородская Краснознамённая ордена Суворова дивизия

Дивизии ВМФ 
 5-я дивизия противолодочных кораблей (СССР)

Артиллерийские дивизии 
 5-я артиллерийская Калинковичская Краснознамённая дивизия прорыва
 5-я гвардейская тяжёлая артиллерийская Сталинградская Краснознамённая ордена Суворова дивизия прорыва
 5-я зенитная артиллерийская Братиславская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия
 5-я гвардейская зенитная артиллерийская Симферопольская орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды дивизия
 5-я гвардейская миномётная Калинковичская Краснознамённая ордена Суворова дивизия

Авиационные дивизии 
 5-я авиационная дивизия (Китай)
 5-я воздушная дивизия (США)
 5-я гвардейская авиационная Гомельская дивизия дальнего действия
 5-я гвардейская бомбардировочная авиационная Оршанская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия
 5-я гвардейская истребительная авиационная Валдайская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия
 5-я гвардейская штурмовая авиационная Запорожская Краснознаменная ордена Суворова дивизия
 5-я минно-торпедная авиационная Киркенесская Краснознамённая дивизия
 5-я смешанная авиационная дивизия

Инженерные дивизии 
 5-я железнодорожно-инженерная дивизия (Китай)

Дивизии ПВО 
 5-я дивизия ПВО